Перерыв — приостановка, временное прекращение деятельности или процесса во время перерыва можно проводить время не зависимо от чего-либо, а также время, на которое прекращается какое-то действие, событие (которое потом начинается опять).

Другие значения 
 Перерыв — село в Ивано-Франковской области Украины.
 «Перерыв» — советский художественный фильм 1978 года производства «Грузия-фильм».

См. также 
 Перерва
 Улица Перерва